Йоганн Доменикус Квальо, Доменико Квальо II (, 1 января 1787, Мюнхен — 9 апреля 1837, Хоэншвангау близ Фюссена) — один из самых известных немецких художников-архитекторов эпохи романтизма, театральный художник, литограф и гравёр.

Происхождение 
Квальо вырос в многодетной семье (всего 11 детей) художника и архитектора Джузеппе Квальо. Его братья — художник-пейзажист и мастер жанровой живописи Лоренцо Квальо, прославившийся изображениями крестьянства в Верхней Баварии и Симон Квальо, известный живописец, сценограф, график, литограф. Большая династия художников Квальо, наиболее известным представителем которой стал Доменико Квальо, родом из местечка Лайно на озере Маджоре в Северной Италии, переехала из Маннхайма в Мюнхен вместе с курфюрстом Карлом Теодором. 28 января 1819 г. Джузеппе женился на Йозефе Зедльмайр. Его дочь Агнес, была также художницей.

Жизнь и творчество 
Доменико Квальо обучался искусствам у своего отца Джузеппе, а затем учился гравюре и литографии в Мюнхенской Академии художеств у Карла Эрнста Христофа Гесса и Йоханна Михаэеля Меттенлейтера. Его друзьями ещё со студенческих времён остались Петер фон Гесс и Людвиг Эмиль Гримм.

С 1803 года Доменико служит декоратором в мюнхенском придворном театре, а с 1808 по 1814 гг. придворным театральным художником по архитектурным и сценическим декорациям.

Доменико Квальо заложил основы архитектурного облика Мюнхена и является выдающимся представителем романтической ведутной живописи. Квальо много путешествовал по Германии, по Рейну, Нидерландам, Франции, Италии и Швейцарии. Путешествия послужили источником для многочисленных работ Квальо, на которых художник изобразил средневековые церкви, дворцы, замки, руины, ратуши и т. п. Одним из первых Квальо использовал новую технику литографии и полностью воплощал все предоставляемые ею возможности для того, чтобы запечатлеть средневековые строения в печатной графике. Работы Квальо считаются известными литографическими инкунабулами. После 1819 г. Квальо посвятил себя масляной живописи.

Особое внимание в соответствии со своими романтическими взглядами Квальо уделял готической архитектуре. Благодаря работам Квальо известно, как выглядели в те времена наиболее известные готические соборы: в Регенсбурге, Кёльне, Страсбурге, Фрайбурге, Ульме, Реймсе, Руана, Орвието и др. В своих работах Квальо также запечатлел другие готические строения и средневековые города. Целый цикл картин посвящён зданиям, площадям и улицам Мюнхена, изображённым до его капитальной перестройки королём Людвигом I.

Квальо удалось вернуть архитектурную живопись на должный уровень. При этом художник писал не произвольно, а в реалистической манере ведуты, в связи с чем его работы можно рассматривать как историко-архитектурные документы. Несмотря на свой документальный характер, как и ведуты Каналетто, картины Квальо отличаются живость за счёт удачного выбора ракурса и разнообразной игры светотени, а также изящному и подвижному (и интересному с точки зрения истории костюма) стаффажу. Квальо даже называли за его мастерство «северным Каналетто». Квальо получил звание придворного художника при баварском троне, а позднее стал членом Мюнхенской и Берлинской академий художеств; среди его учеников был, в частности, Август Бромейс.

В 1823 году вместе с Петером фон Гессом, Фридрихом фон Гертнером и Йозефом Карлом Штилером Квальо основал в Мюнхене первый в Германии «Художественный союз».

В 1832 году кронпринц Максимилиан II поручил Квальо восстановление и оформление замка Хоэншвангау. По его проектам к 1837 г. руины средневековой крепости превратились в живописный замок в неоготическом стиле. Примечательно, что общее руководство строительством было поручено именно Квальо, а не архитектору Фридриху Цибланду, приданному Квальо в помощь. Не имевший опыта руководства достаточно большим строительством Квальо полностью погрузился в работу и, отдав ему все свои силы, умер в возрасте 50 лет практически непосредственно на строительной площадке. Предусмотренная Квальо роспись интерьеров замка была выполнена после смерти Квальо Морицем фон Швиндом.

Литературные произведения 
Доменико Квальо издал несколько альбомов своих гравюр:
 Sammlung merkwürdiger Gebäude des Mittelalters in Deutschland. Velten, Karlsruhe 1810 (2 Bde.)
 Ansichten merkwürdiger Gebäude in München. Hirmer, München 1811 (2 Bde.)
 Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in Bayern. Hirmer, München 1816

Галерея

Примечания

Ссылки 

Художники Германии XIX века
Художники-пейзажисты Германии
Архитекторы Германии